Ве́йяланъя́рви () — озеро на территории Хийтольского сельского поселения Лахденпохского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,2 км². Располагается на высоте 13,0 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, возвышенные, местами заболоченные.

В озеро впадает река Кокколанйоки и вытекает Асиланйоки, впадающая в Ладожское озеро.

Неподалёку от северо-восточного берега проходит трасса  («Сортавала»), а от юго-восточного — дорога местного значения  («Подъезд к п. Хийтола»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000012943.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Кокколанйоки
Озёра Лахденпохского района